VM i snooker 1992, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 18 april–4 maj 1992. Stephen Hendry vann sin andra titel av totalt sju under 1990-talet.

Händelser under turneringen 
 Regerande mästaren John Parrott råkade ut för The Crucible Curse och föll i kvartsfinalen mot Alan McManus.

 I första omgången gick det desto bättre för Parrott: han slog den 62-årige australiensaren Eddie Charlton med 10–0, den enda gången i VM:s historia som en spelare inte vunnit ett enda frame i en match.

 Jimmy White gjorde ett maximumbreak i första omgången mot Tony Drago. Detta var det andra maximumbreaket någonsin i VM, efter Cliff Thorburns i VM 1983.

 I VM-finalen mellan Stephen Hendry och Jimmy White ledde White med 14–8 och hade en röd plus färgad för vinst i det 23:e framet. Hendry vände dock och vann alla de tio återstående framen, och därmed matchen med 18–14. Tio frames i rad är rekord i en VM-final.

 I VM 1993 vann Hendry de första nio framen mot Danny Fowler. Därmed hade han vunnit nitton raka frames i The Crucible, vilket också är rekord.

 Bland kända VM-debutanter detta år märktes Peter Ebdon, Nigel Bond och James Wattana, som för övrigt blev den förste från fjärran östern att delta i VM.

 Steve Davis åkte ut redan i första omgången mot Peter Ebdon, och därmed bröts hans svit på nio raka semifinaler.

 Stephen Hendrys 16–4-vinst mot Terry Griffiths i semifinalen var den största segermarginalen i en semifinal ända till VM 2004, då Hendry själv föll med 4–17 mot Ronnie O'Sullivan.

 Ett nytt rekord inom professionell snooker slogs i matchen mellan Jim Wych och Dean Reynolds: Wych vann det elfte framet på endast 38 poäng, trots att alla bollar sänktes. Detta är den lägsta vinstpoängen någonsin i ett frame där alla bollar sänkts.

Resultat

Externa länkar 
 

1992 i Storbritannien
Snookersäsongen 1991/1992
1982
Sportevenemang i Sheffield